Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 749-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
Érd
 749-es busz (2015–2016)megszűnt
Székesfehérvár–Sukoró–Martonvásár–Gyúró
 749-es busz